Herstein ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Edward Herstein (1869–1932), polnischer Maler und Kupferstecher
 Israel Herstein (1923–1988), US-amerikanischer Mathematiker